Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2016 si è disputato dal 15 marzo al 4 aprile 2016, data della finale all'NRG Stadium di Houston. Si è trattato della 78ª edizione della manifestazione, e vi hanno partecipano 68 squadre.

Ha vinto il titolo la Villanova University, allenata da Jay Wright, al 1º titolo in carriera. Ryan Arcidiacono è stato nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2016 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono automaticamente di diritto al torneo le squadre vincitrici delle singole Conference. I rimanenti posti vengono assegnati secondo il criterio dellat-large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

 South Region 

 West Region 

 East Region 

 Midwest Region 

 Risultati 
 First Four 

 Fasi regionali 
 South Regional 

 West Regional 

 East Regional 

 Midwest Regional 

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinale Formazione vincitrice Allenatore:  Jay WrightVice-allenatori''': Baker Dunleavy, Ashley Howard, Kyle Neptune

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Campionato di pallacanestro NCAA Division I